Чапопоте има више значења:

 Чапопоте (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Чапопоте (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Чапопоте (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чапопоте (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чапопоте (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику